Джелал — многозначное понятие:
Название населенных пунктов в России
 Джелал — до 1945 г. название села Се́верное в Раздольненском районе Крыма.
 Джелал — до 1937 г. название аула Махач-Аул в Нефтекумском районе Ставропольского края.
Фамилия
 Джелал, Мусахибзаде (1868—1959) — турецкий драматург.

См. также 
 Новый Джелал